Михасенко — украинская фамилия.

 Известные носители
 Михасенко, Геннадий Павлович (1936—1994) — русский советский детский писатель, драматург, поэт.
 Михасенко, Тимофей Филиппович (1921—2004) — Герой Социалистического Труда (1973).